Brita Gylta kan avse:

 Brita Gylta (född Lillie) (1490–1560), till Höverö, född Lillie
 Brita Bengtsdotter (Gylta) (1560–1646), hovmästarinna